Damlalı ist die Bezeichnung folgender Orte:
 Damlalı (Kızıltepe), Ortschaft im Landkreis Kızıltepe der türkischen Provinz Mardin
 Damlalı (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana
 Damlalı (Yeşilyurt), Ortschaft im Landkreis Yeşilyurt der türkischen Provinz Tokat